Склад збірної Чилі на чемпіонаті світу 2014 року

.

Докладніше...<noinclude>

Чилі
Чилі2014